Персональные мастерские — самостоятельные творческие и учебные  образования в структуре высших учебных заведениях Академии художеств России и СССР, возглавляемые ведущими художниками и педагогами, в которых студенты проводили основную часть своего обучения, как правило, начиная с третьего курса и до завершения работы над дипломным проектом.

История

1893—1917 
Персональные мастерские в Академии художеств возникли как часть реформы 1893—1894 годов. «Временный устав», утверждённый в конце 1893 года, разделил старую Академию на два учреждения: на собственно Академию (Академическое Собрание в составе президента, вице-президента, конференц-секретаря, 60 действительных и 20 почётных членов Академии), государственное учреждение «для поддержания, развития и распространения искусства в России», и на учебное заведение — Высшее художественное училище (ВХУ) при Академии. Оба располагались в Петербурге в историческом здании Императорской Академии художеств на Университетской набережной.

В ВХУ классы с дежурными профессорами заменили персональные мастерские под постоянным руководством ведущих педагогов. Четырёхлетнему обучению в них у профессора-руководителя предшествовали два года занятий в «общих классах» рисования с натуры. «Впервые ученики академии, освободившись от узких рамок специализации в классах исторической, портретной, жанровой, батальной и пейзажной живописи, получили возможность учиться искусству в мастерских под руководством известных мастеров, где они смогли почувствовать вкус к свободе творчества».

Реформа 1893—1894 годов, хоть и с опозданием, открыла двери искусству передвижников, вместе с которым в Академию пришли новые профессора, среди которых выделялась фигура И. Е. Репина. Мастерская для него была специально перестроена из других помещений верхнего этажа Императорской Академии художеств. Руководить другими персональными мастерскими были приглашены В. Е. Маковский, И. И. Шишкин, А. И. Куинджи, А. Д. Кившенко, позднее А. А. Киселёв, Д. Н. Кардовский, Н. Н. Дубовской, В. Е. Савинский, Н. С. Самокиш, В. В. Матэ. Почти все они были активными деятелями Товарищества передвижных художественных выставок.

Изменениям подверглись и сами принципы преподавания искусства. Впечатления учащихся хорошо передаёт следующее мнение А. П. Остроумовой-Лебедевой, учившейся в Академии в 1890-х годах:
«Моделями для нас теперь служат старик мужик, отставной лакей, мастеровой, вдова, приказчик, девочка…Классицизм долой! Первое время моя модель просто отталкивала своим безобразием, но теперь я работаю с удовольствием, так как нашла более глубокую красоту — выразить на холсте самую жизнь со всеми её достоинствами и недостатками».

Хотя формально деление мастерских по жанрам ещё сохранялось (так, мастерская И. Е. Репина считалась мастерской исторической живописи, В. Е. Маковского — жанровой, А. Д. Кившенко — батальной, А. И. Куинджи и И. И. Шишкина — пейзажной), однако на практике его не существовало. У А. И. Куинджи и В. Е. Маковского писали картины на исторические темы, у И. Е. Репина — портреты и пейзажи. При выборе учеником мастерской основным критерием было то, какой живописец ближе ему по духу. Именно личность педагога определяла не только круг сюжетов, но и понимание вопросов искусства.

Преподавательская деятельность Репина, Куинджи, Кардовского, Матэ стала яркой страницей истории русского искусства. В мастерской Репина в отдельные годы было до девяносто учеников, среди них Д. Н. Кардовский, Б. М. Кустодиев, О. Э. Браз, Н. И. Фешин, И. Я. Билибин, И. Э. Грабарь, К. А. Сомов, Ф. А. Малявин, М. Б. Греков, И. И. Бродский, А. М. Любимов и многие другие. Среди учеников мастерской А. И. Куинджи были К. Ф. Богаевский, Константин Вроблевский, Виктор Зарубин, Николай Химона, Николай Рерих, Аркадий Рылов, Вильгельм Пурвитис, Фердинанд Рушиц, Александр Борисов, Евгений Столица, Николай Калмыков и другие. Все они оставались преданными учителю до конца жизни. Николай Рерих впоследствии вспоминал: «Куинджи любил учеников. Это была какая-то особенная любовь, которая иногда существует в Индии, где понятие учителя-гуру облечено особым пониманием».

Советский период 
События 1917 года перевернули жизнь Академии и ВХУ. Декретом Совнаркома от 12 апреля 1918 года Академия как академическое Собрание была упразднена. Тем же декретом вместо ВХУ в стенах Академии учреждались Петроградские государственные свободные художественно-учебные мастерские (ПГСХУМ). Согласно уставу нового учебного заведения учащиеся получили право свободно выбирать себе руководителя. Двадцать голосов учащихся давали право любому избранному ими профессору открыть свою мастерскую. Желающим работать без руководителя предоставлялась и такая возможность. На 15 лет Академия художеств (так с 1921 года на некоторое время опять называлось учебное заведение) стала ареной борьбы сторонников «левых» взглядов и «старой» школы по вопросу о путях развития искусства и художественного образования.

Разрушительный для академической школы период завершился в октябре 1932 года принятием постановления ВЦИК и СНК РСФСР «О создании Академии художеств». Институт пролетарского изобразительного искусства (так к тому времени называлось высшее учебное заведение) был преобразован в Институт живописи, скульптуры и архитектуры. В 1934 году Всероссийскую Академию художеств и институт возглавил ученик Репина И. И. Бродский. На живописном и других факультетах была восстановлена система персональных мастерских, в которых студенты продолжали обучение после второго курса. Первыми руководителями мастерских стали профессора И. И. Бродский, Б. В. Иогансон, В. Н. Яковлев, Д. Н. Кардовский, А. А. Осмёркин, А. И. Савинов, Р. Р. Френц, П. А. Шиллинговский, М. П. Бобышов, А. Т. Матвеев. К преподаванию были привлечены известные художники и педагоги П. С. Наумов, И. Я. Билибин, А. И. Любимов, В. И. Шухаев, М. Д. Бернштейн, С. Л. Абугов, Н. Н. Пунин, В. А. Синайский, М. Г. Манизер, Л. Ф. Овсянников, И. П. Степашкин, Е. Е. Лансере, А. П. Остроумова-Лебедева, Д. И. Киплик, П. Д. Бучкин, К. И. Рудаков и другие.

В основу подготовки будущих живописцев было положено овладение рисунком, композицией, живописью, а также историей искусств. Были повышены требования к поступающим в институт, организован рабфак и подготовительные курсы. . Специально созданная комиссия после проверки знаний студентов отчислила из института 60 учащихся ввиду их полной неподготовленности, 52 студента были переведены в подготовительный класс, 62 — со старших курсов на младшие и 173 оставлены на второй год. О строгости установившихся требований можно судить и по такому факту: из 60 человек, принятых в 1934 году на подготовительные курсы, только 11 в 1937 году стали студентами института.

В 1930-е годы процесс воссоздания и развития новой Академии художеств сопровождался дискуссиями о путях и методах воспитания молодых художников, о жанрах и отношении к тенденциям в европейском искусстве. Эти споры обнаруживали известную конкуренцию между персональными мастерскими, вовлекали в свою орбиту студентов и, как сейчас видно, немало способствовали выявлению индивидуальности молодых художников, росту разнообразия в рамках общей художественной школы, что в конечном счёте положительно сказалось на её способности к развитию.

В 1940—1950 годы наибольшую известность получили мастерские ЛИЖСА имени И. И. Репина, руководимые Б. В. Иогансоном, В. М. Орешниковым, Р. Р. Френцем, М. П. Бобышовым, Ю. М. Непринцевым, позднее в 1960—1990-х — И. А. Серебряным, В. В. Соколовым, Е. Е. Моисеенко, А. А. Мыльниковым, Б. С. Угаровым, Н. П. Фоминым, В. Б. Пинчуком, М. К. Аникушиным, А. Ф. Пахомовым, В. А. Ветрогонским, Г. Д. Епифановым.

В Московском государственном художественном институте имени В. И. Сурикова, который наряду с ЛИЖСА имени И. И. Репина входит в подчинение Российской Академии художеств, персональные мастерские в конце 1930-х возглавляли С. В. Герасимов, Г. Г. Ряжский, Г. М. Шегаль, И. Э. Грабарь, Н. М. Чернышёв. Восстановление лучших традиций «московской школы», их преемственность связаны с именем И. Э. Грабаря, который в 1937 году стал директором МГХИ. Грабарь поставил перед педагогическим коллективом задачи укрепления «профессиональных знаний» учащихся, в особенности рисунка. "Не только все великаны прошлых лет, но и мастера более близких нам эпох, которых я застал в живых, — писал И. Э. Грабарь, — Мане, Дега, Ван Гог, даже Матисс и Гоген — прошли самую суровую академическую школу и, только одолев её, стали искать путей к «свободным художествам».
Так как рисунок был самой сильной стороной «петербургской школы», И. Э. Грабарь пытался пригласить для преподавания в Москве профессора Ленинградской Академии художеств М. Д. Бернштейна и выпускников Д. К. Мочальского и А. А. Деблера. Чувствуя особенности двух основных российских художественных школ, он стремился к их тесному сотрудничеству в целях взаимообогащения.

После войны в 1950—1980 годы персональными мастерскими в МГХИ руководили Д. К. Мочальский, П. И. Котов, В. Н. Яковлев, П. Д. Корин, С. А. Чуйков, В. П. Ефанов, Е. А. Кибрик, М. Ф. Бабурин, Н. В. Томский, М. Г. Манизер, Г. Г. Королёв, К. А. Тутеволь, Ю. К. Королев. Заметный след оставили в истории института мастерские Т. Салахова, И. С. Глазунова, В. М. Сидорова, П. Ф. Никонова, Т. Г. Назаренко, скульптурными мастерские Л. Е. Кербель, П. И. Бондаренко, А. И. Рукавишникова, мастерская театрально-декорационной живописи, которую возглавляли возглавляли М. П. Бобышов, М. И. Курилко, В. Ф. Рындин, М. М. Курилко-Рюмин.

Современная Россия 
В современной России персональные мастерские сохранили своё место в системе подготовки художников высшей квалификации. Мастерскую Репина, которой после него руководили П. П. Чистяков, И. И. Бродский, И. Э. Грабарь, В. М. Орешников, Б. С. Угаров, возглавляет профессор В. С. Песиков. Среди его учеников студенты из России, Китая, Монголии, Израиля, Дании, США, Германии, Эстонии, Азербайджана. Имя Репина, выбитое на мраморной мемориальной доске в мастерской, по выражению Ю. Г. Боброва, словно осеняет художников, учившихся и преподававших здесь все эти многие десятилетия. Среди них были академики и президенты Академии художеств, ректоры института, народные художники СССР и заслуженные деятели искусств. При всей своей творческой индивидуальности и различии эпох, в которые им довелось творить, они оставались верными «репинскому» пониманию принципов художественной школы.

Примечания

Литература 
 Памяти И. И. Бродского. Воспоминания. Документы. Письма. — Л., Художник РСФСР, 1959.
 И. А. Бродский. Исаак Израилевич Бродский. — М., Изобразительное искусство, 1973.
 Александр Иванович Савинов. Письма. Документы. Воспоминания. — Л., Художник РСФСР, 1983.
 Двести лет русской художественной школы. Альбом. Под ред. Е. В. Гришиной, А. А. Мажаевой. — Л., 1991.
 В. Г. Лисовский. Академия художеств.— СПб., Алмаз, 1997.
 С. А. Ротницкий. Сила красоты. Записки художника.  — СПб, 2000.
 В.—И. Т. Богдан. Исторический класс Академии художеств второй половины XIX века. — СПб., 2007.
 С. В. Иванов. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — СПб., НП-Принт, 2007.
 Ю. Г. Бобров. Последние из могикан: персональная мастерская Владимира Симоновича Песикова // Мастерская Владимира Песикова. — СПб, Артиндекс, 2014. — С.9-10.
 Мастерская Владимира Песикова. — СПб, Артиндекс, 2014.

См. также 
 Императорская Академия художеств
 Институт имени Репина
 Академия художеств СССР

Ссылки 

Репинская мастерская или как девять художников одну картину писали 

Образование в Российской империи
Императорская Академия художеств
 
Российская академия художеств
Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств